Аппиан:

 Аппиан (ок. 95—после 170) — древнеримский историк греческого происхождения, писавший по-гречески.
 Аппиан, Адольф (1818—1898) — французский живописец и гравёр.
 Аппиан из Павии (800 год) — отшельник из Павии.

См. также 
 Аппиа
 Апиа